Анавак има више значења:

 Анавак (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Анавак (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Анавак (Анавак, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Анавак (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Анавак (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Анавак (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Анавак (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Анавак (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Анавак (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Анавак, Сан Еустакио (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику